Kosi bezeichnet:
 Kosi (Fluss), ein Fluss in Nepal und Indien (Bundesstaat Bihar)
 Kosi (Zone), eine Verwaltungszone im Osten Nepals
 Kosi (Division), eine Division in Indien
 Kosi (Ramganga), linker Nebenfluss der Ramganga in Indien (Bundesstaaten Uttarakhand und Uttar Pradesh)
 Kosi-Bucht, eine Seenlandschaft in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Kosi, auch Goşşi genannt, Gemeinde in Zypern

Kosi ist der Familienname von:
 Ana Kosi (* 1996), slowenische Fußballspielerin
 Filip Kosi (* 2004), slowenischer Futsal- und Fußballspieler
 Jože Kosi (* 1959), jugoslawischer bzw. slowenischer Fußballspieler
 Klemen Kosi (* 1991), slowenischer Skirennläufer

Siehe auch:
 KOSI, ein US-amerikanischer Hörfunksender in Denver, Colorado
 Cosi
 Kösi, regionale Bezeichnung für eine Füllung aus passierten Dörrbirnen, siehe Schlorzifladen